Okręty US Navy o nazwie USS „Cape May”:
 Pierwszy USS „Cape May” (ID-3520) – amerykański okręt transportowy. W służbie w latach 1918-1919.
 Drugi USS „Cape May County” (LST-521) – okręt desantowy czołgów. W służbie w latach 1944-1945. Później przywrócony w celach pomocniczych. Wycofany ze służby całkowicie w 1955.

Cape May